Оселедец:
 Оселедец — мужская причёска в виде чуба волос на голове у тюрков и ряда других кочевых народов.

Фамилия 
 Оселедец, Валерий Иустинович (род. 1940) — советский и российский математик, лауреат премии имени А. Н. Колмогорова.
 Оселедец, Иван Валерьевич (род. 1983) — российский математик.
 Оселедец, Николай Петрович (род. 1962) — советский гребец-байдарочник, чемпион мира.